Název Stupava má více obcí:
 Stupava – obec v okrese Uherské Hradiště,
 Stupava (okres Malacky) – město na Slovensku v okrese Malacky

… a také chráněné území:
 Stupava (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Hodonín.

… také se jedná o místní název řeky:
 Stupava (řeka) (Kyjovka) – řeka v pramenící u obce Staré Hutě, okres Uherské Hradiště